Гхиор — топоним в Бангладеш:
 Гхиор — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Гхиор — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Маникгандж. Образован в 1919 году. Административный центр — город Гхиор.